Přítomnost může být:

 Přítomnost – časové určení
 Přítomnost (časopis) – časopis Ferdinanda Peroutky
 Reálná přítomnost v křesťanství
 Nová Přítomnost – český politicko-kulturní čtvrtletník (vychází současně i v anglické verzi jako The New Presence)
 Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu

Externí odkazy